Андре́й Петро́в: Петров, Андрей Александрович (род. 1986) — узбекский легкоатлет.
 Петров, Андрей Алексеевич (1919—1990) — советский актёр.
 Петров, Андрей Борисович (род. 1945) — советский и российский артист балета и хореограф.
 Петров, Андрей Вадимович (род. 1996) — российский бьюти-блогер и певец.
 
 
 
 
 Петров, Андрей Филиппович (более известен под фамилией Леопольдов; 1800—1875) — краевед, писатель, этнограф, журналист, первый редактор саратовской газеты «Губернские ведомости».